

Sigle 
 Vergeltungswaffe 3 – cannone

Codici 
 V3 – codice vettore IATA di Carpatair

Altro 
V3 – telefono cellulare prodotto dalla Motorola
KR V3 – moto da competizione
Spijker V.3 – aereo da caccia olandese
Saturn V-3 – razzo